Jalla steht für:

 Jalla (Gattung), Gattung aus der Familie der Baumwanzen
 Jalla! Jalla! Wer zu spät kommt …, schwedische Filmkomödie

Siehe auch:
 JALA (Begriffsklärung)
 Yalla, usbekische Folk-Rock-Band